

Finzione 
 Arcane – serie animata statunitense del 2021
 Arcane – rivista di giochi
 Anton Arcane – personaggio dei fumetti DC Comics

Musica 
 Arcane – gruppo musicale metal australiano
 Arcane – gruppo musicale metal statunitense
 Arcane – album di Cindy Blackman del 1988
 Arcane – album degli Elane del 2011

Occulto 
 Arcane – relative all'occulto